Escharinidae är en familj av mossdjur. Escharinidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Escharinidae finns 51 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Escharinidae